Geografia: 
 El Po és un riu d'Europa.
Po de Volano, una de les branques del riu Po.
 Química: Po és el símbol de l'element químic Poloni.